Partito Comunista dell'Unione Sovietica – partito politico sovietico fondato nel 1917
 Unione dei Partiti Comunisti - Partito Comunista dell'Unione Sovietica – organizzazione politica internazionale fondata nel 1993
 Partito Comunista dell'Unione Sovietica – organizzazione politica internazionale fondata nel 2001